Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2016/2017 проходили с 25 февраля по 17 марта 2017 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Полуфинальные и финальные встречи в сериях проводились до двух побед. Чемпионом, в четвёртый раз в своей истории, стал клуб «Сидней Юни Флэймз», который со счётом 2:0 переиграл команду «Данденонг Рейнджерс». «Сидней» тринадцать раз выходил в большой финал ЖНБЛ и четыре раза становился триумфатором первенства, а «Данденонг» в свою очередь в шестой раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Лейлани Митчелл, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Сидней — Таунсвилл — 2-0

Данденонг — Перт — 2-1

Большой финал

Составы участников финала

Сидней — Данденонг — 2-0

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2016/2017
Финалы ЖНБЛ